

Persone
Luis Carlos Perea – calciatore colombiano nato nel 1963.
Luis Amaranto Perea – calciatore colombiano nato nel 1979.
Luis Alberto Perea – calciatore colombiano nato nel 1986.
Luis Perea Hernández – calciatore spagnolo nato nel 1997.